Александр Шнайдер:

 Саша Шнайдер — американский скрипач русского происхождения
 Александр Шнайдер — канадский бизнесмен украинского происхождения